Badacsony – località sulle rive settentrionali del lago Balaton, nota per la coltivazione dell'uva e sede dell'omonimo monte di origine vulcanica
Badacsony – asteroide